

Прізвище 

 Владимирський-Буданов Михайло Флегонтович, Владимирський–Буданов [Володимирський-Буданов] Михайло Флегонтович (рос. Михаи́л Флего́нтович Влади́мирский-Буда́нов, нар.15 (27) травня 1838, с. Бороздіно Веньовського повіту Тульської губернії — пом.24 березня (6 квітня) 1916, Київ) — український та російський історик.
 Буданов Абрам Єфремович (1886—1929) — анархо-махновець учасник махновського руху в Донбасі.
 Буданов Кирило Олексійович — начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України від 5 серпня 2020 р.
 Буданов Юрій Дмитрович (1963—2011) — російський військовик, який за викрадення і вбивство 18-річної чеченської дівчини Ельзи Кунгаєвої та за перевищення посадових повноважень був засуджений до 10 років позбавлення волі, а також позбавлений ордена Мужності та звання полковника.

Примітки